

Musica 
Test Drive – EP di Jin Akanishi del 2011
Test Drive – singolo di Jin Akanishi e Jason Derulo del 2011
Test Drive – singolo di Joji del 2018

Videogiochi 
Test Drive – serie di videogiochi
Test Drive – primo titolo della serie, pubblicato nel 1987
Test Drive – nono titolo della serie, pubblicato nel 2002